Пя́тая стихи́я — многозначный термин. 

 Пятая стихия в европейской, ближневосточной и индийской философии (натурфилософия) — Эфир (стихия).
 Пятая стихия в китайской философии — Почва (остальные стихии — Дерево, Огонь, Металл и Вода).
 Пятая стихия в японском тантрическом буддизме — Пустота (остальные стихии соответствуют индийским).
  Пятая стихия — название Международной литературной премии имени поэта Игоря Царёва (учреждена в 2013)

См. также 
 Пятый элемент (значения)

Философские термины